

Geografia 
 
 Patti – città dell'India nel distretto di Tarn Taran, nello stato federato del Punjab
 Patti – città dell'India nel distretto di Pratapgarh, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 P. N. Patti – town panchayat dell'India nel distretto di Salem, nello stato federato del Tamil Nadu

 Patti – comune italiano della Sicilia
 Circondario di Patti – ex circondario della Provincia di Messina (dal 1861 al 1927)
 Distretto di Patti – antico distretto del Regno delle Due Sicilie

Musica 
 Tuck & Patti – duo musicale statunitense
 Patti – album discografico del 1985 di Patti LaBelle
 Just Patti – album discografico del 1954 di Patti Page
 Patti Page – album discografico del 1950 di Patti Page

Persone 
 Adelina Patti – soprano italiano
 Amelia Patti, nota anche con il nome coniugale di Amelia Strakosch – cantante lirica italiana
 Antonino da Patti – religioso italiano dichiarato venerabile dalla Chiesa Cattolica
 Carlotta Patti – soprano italiano, sorella di Adelina
 Carmelo Sciuto Patti – architetto, ingegnere e geologo italiano
 Cathy Gentile-Patti – ex sciatrice alpina statunitense paralimpica
 Enrico Patti – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Ercole Patti – scrittore, giornalista, sceneggiatore e drammaturgo italiano
 Eugenio Patti – ex calciatore italiano
 Francesco Patti – ciclista su strada italiano
 Gino Patti – pittore italiano
 Guesch Patti – cantante, danzatrice e attrice francese
 Pino Patti, pseudonimo di Giuseppe Surrentino D'Afflitto – attore italiano
 Salvatore Patti – tenore italiano
 Salvatore Sciuto Patti – ingegnere e architetto italiano

Altro
 Patti – variante del nome proprio di persona inglese femminile Patty
Patti – personaggio della serie televisiva italiana Camera Café

Pagine correlate 
 Patty